Новомы́шский сельсове́т () — административная единица на территории Барановичского района Брестской области Белоруссии.

Состав 
В состав сельсовета входят 2 посёлка, 1 агрогородок и 18 деревень:

Источник: 

29 декабря 2012 года Решением Барановичского районного Совета депутатов упразднены деревни Боровцы и Звёздная.

Примечания

Ссылки 
 Барановичский райисполком 

Сельсоветы Барановичского района